Macrothele jingzhao est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Yunnan en Chine.

Description 
Le mâle holotype mesure .

Publication originale 
 Chen, Jiang & Yang, 2020 : Two new species of the genus Macrothele of China (Araneae, Macrothelidae). Journal of Guangxi Normal University (Natural Science Edition), , , .

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Yunnan